Choloma kan syfta på:

Honduras 

 Choloma (kommun), Departamento de Cortés, 
 Choloma (ort), Departamento de Cortés,